Une caserne est un bâtiment affecté au logement de personnel. Ce terme est particulièrement utilisé dans des domaines spécifiques tels que:

 L'armée : caserne (militaire)
 Les pompiers : caserne de pompiers